

События 
 3 января — испанские кортесы вынудили президента Эмилио Кастелара уйти в отставку. Новым президентом стал Франсиско Серрано.
 13 января — манифест о всеобщей воинской повинности в Российской империи и Устав о воинской повинности.
 Март — основан футбольный клуб Астон Вилла.
 15 марта — Франция и Вьетнам заключили в Сайгоне Договор о мире и союзе, признававший за Францией право собственности на всю территорию Южного Вьетнама и частично лишавший Вьетнам самостоятельности.
 6 мая — июнь — Тайваньский поход японской Императорской армии.
 14 мая — отставка президента Республики Гаити генерала Жан-Николя Ниссажа Саже. Власть временно перешла Совету государственных секретарей.
 14 июня — президентом Гаити становился генерал Мишель Доменг, избранный на этот пост 11 июня сроком на 8 лет.
 11 июля — российский инженер Александр Николаевич Лодыгин получил патент на лампу накаливания.
 6 августа — принята новая конституция Республики Гаити.
 10 сентября — президент Гаити генерал Мишель Доменг назначил вице-президентом Септима Рамо, который стал реальным правителем страны.
 9 октября — на международной конференции в Берне учреждён Всеобщий почтовый союз, позже переименованный во Всемирный почтовый союз.
 19 октября — в Загребе основан современный Загребский университет.
 9 ноября — Республика Гаити признала Доминиканскую Республику.

Наука

Музыка

Театр

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1874 году
 22 января — Винценты Витос, польский политик, три раза занимавший пост премьер-министра Польши (ум. 1945).
 25 января — Уильям Сомерсет Моэм, английский писатель (ум. 1965).
 20 февраля — Николай Николаевич Брешко-Брешковский, русский писатель, журналист, художественный критик (ум. 1943).
 2 марта — Карл Шлехтер, австрийский шахматист (ум. 1918).
 18 марта — Николай Александрович Бердяев, русский философ XX века (ум. 1948).
 17 апреля — Михаил Константинович Дитерихс, выдающийся деятель Белого движения (ум. 1937).
 29 мая — Гилберт Кит Честертон, английский писатель (ум. 1936).
 4 июля — Молоко Темо, предполагаемый старейший житель Земли (ум. 2009). Книга рекордов Гиннесса отказалась зафиксировать факт столь большого возраста, ссылаясь на нехватку свидетельств, а также на его чрезвычайную неправдоподобность.
 14 июля — Аббас II Хильми, хедив Египта в 1892 — 1914 годах (ум. 1944)
 10 августа — Антанас Сметона, президент Литвы в 1919—1920, 1926—1940 (ум. 1944).
 14 августа — Мустафа Камиль, египетский политик, деятель антибританского движения, основатель и лидер партии Ватан (ум. 1908).
 19 августа — Вячеслав Рудольфович Менжинский, российский революционер, советский партийный деятель, один из руководителей советских органов государственной безопасности (ум. 1934).
 20 сентября — Николай Александрович Семашко, советский партийный и государственный деятель, нарком здравоохранения (1918—1930; ум. 1949).
 9 октября — Николай Константинович Рерих, русский художник, философ, мистик (ум. 1947).
 10 октября — Константин Александрович Миньяр-Белоручев, выдающийся российский и советский виолончелист, педагог, композитор, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (ум. 1944).
 16 ноября — Александр Васильевич Колчак, российский политический деятель, вице-адмирал Российского Императорского флота, адмирал Сибирской Флотилии, полярный исследователь и учёный-океанограф, один из лидеров Белого движения, Верховный Правитель России (уб. 1920).
 24 ноября — Иоасаф (Жевахов), епископ Могилёвский, канонизирован Русской Православной церковью (ум. 1937).
 30 ноября — Уинстон Черчилль, британский государственный и политический деятель, премьер-министр в 1940—1945 и 1951—1955 (ум. 1965).
 30 ноября — Люси Монтгомери, канадская писательница.
 28 декабря — Ефим Михайлович Чепцов, российский и советский живописец и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (ум. 1950).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1874 году
 19 июня — Жюль Габриель Жанен, французский писатель, критик и журналист.
 12 сентября — Франсуа Пьер Гийом Гизо, французский историк и политический деятель (род. 1787).
 31 декабря — Александр Огюст Ледрю-Роллен, французский политический деятель эпохи Июльской монархии и Второй республики (род. 1807).

См. также

Примечания